Die Nationaldivision 1974/75 war die 61. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den vierzehnten Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1975
Fußballsaison 1974/75